Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2007—2008 — результаты серии международных соревнований по биатлону сезона 2007—2008.

В зачёт Кубка мира идут очки, набранные биатлонистом во всех личных гонках (индивидуальных гонках, спринтах, гонках преследования, масс-стартах). При окончательном подведении итогов не принимаются в расчёт 3 худшие гонки сезона.

Система начисления очков

Общий зачёт Кубка мира среди мужчин

Общий зачёт Кубка мира среди женщин

Примечания 

Общий зачёт